Zipperer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zipperer (1888–1982), deutscher Zeichenlehrer, Grafiker und Maler
 Falk Zipperer (1899–1966), deutscher Jurist und Bibliothekar
 Franz X. A. Zipperer (1952–2015), deutscher Musikjournalist und Fotograf
 Friedrich Zipperer (1939–2017), deutscher Fußballspieler
 Waldemar Zipperer (1913–2011), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Zipperer (1847–1911), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 William Zipperer (1884–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Zipper